Сосно́вая алле́я — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Москве:
 Сосновая аллея — улица в Северо-Западном административном округе.
 Сосновая аллея — улица в Зеленоградском административном округе.
 Сосновая аллея — улица в Стрельне (пригороде Санкт-Петербурга).

См. также 
 Сосновая улица
 Сосновый переулок

Аллеи